Кремонези () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Кремонези, Карло (род. 1866—1943) — итальянский куриальный кардинал.
 Кремонези, Микеле (род. 1988) — итальянский футболист.